Классы Лауэ — 11 из 32 кристаллографических классов, которые обладают центром симметрии. Остальные кристаллографические классы (их 21) не содержат центра симметрии.

См. также 
 Сингония
 Кристаллографические группы

Литература 
 

Кристаллохимия